

Spanyolország
Prades (Spanyolország), község Spanyolországban, Katalónia Autonom Közösség, Tarragona tartományban. 
Vilanova de Prades, község Spanyolországban, Katalónia Autonom Közösség, Tarragona tartományban.

Franciaország
Prades (Ardèche), település Franciaországban, Ardèche megyében.
Prades (Ariège), település Franciaországban, Ariège megyében.
Prades (Haute-Loire), település Franciaországban, Haute-Loire megyében.
Prades (Pyrénées-Orientales), település Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében.
Prades (Tarn),  település Franciaországban, Tarn megyében.
Prades-d’Aubrac, település Franciaországban, Aveyron megyében.
Prades-le-Lez, település Franciaországban, Hérault megyében.
Prades-Salars, település Franciaországban, Aveyron megyében.
Prades-sur-Vernazobre, település Franciaországban, Hérault megyében.
Saint-Cirgues-de-Prades, település Franciaországban, Ardèche megyében.